(né en 1949), joueur de hockey espagnol.
 Francisco Bosch (né en 1982), danseur et acteur.
 Francisco Bosch (né en 1982), joueur de rugby à XV argentin.